Benois steht für:

 Madonna Benois, Gemälde von Leonardo da Vinci
 Prix Benois de la Danse, einer nach Alexander Nikolajewitsch Benois benannten Auszeichnung für Ballettkünstler
 Benois (Familie), russische Architekten-, Künstler- und Bühnenbildnerfamilie französischer Herkunft

Benois (abgeleitet von Benua, russisch Бенуа) ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Nikolajewitsch Benois (1852–1936), russischer Maler
 Alexander Nikolajewitsch Benois (1870–1960), russischer Künstler, Gründer der Mir Iskusstwa
 Irina Nikolajewna Benua (1912–2004), sowjetisch-russische Architektin und Restauratorin
 Leonti Nikolajewitsch Benois, auch Léon Benois (1856–1928), Sankt Petersburger Architekt
 Nikolai Leontjewitsch Benois, auch Nicolas Benois (1813–1898), russischer Architekt

Siehe auch:
 Benua
 Benoist
 Benoit